Ипри́ты — группа отравляющих веществ. В зависимости от химической структуры различают:

 Иприт
 Сесквииприт, или полуторный иприт
 Азотистые иприты
 Кислородный иприт, или O-иприт